Окур () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Окур, Мехмет (род. 1979) — турецкий профессиональный баскетболист.
 Окур, Шазие (род. 1992) — турецкая тяжелоатлетка.
 См. также 
 Окур-Мулен — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.